Like minds (Gary Burton), een studioalbum
 Like Minds (2006), een Brits-Australische psychologische thriller uit 2006